Золото дурнів () має декілька значень:

 Пірит — мінерал, що отримав прізвисько за часів золотих лихоманок через зовнішньої схожості з золотом.
 «Золото дурнів» — американський фільм 1919 року режисера Лоуренса Трімбле.
 «Золото дурнів» — американський вестерн 1947 року режисера Джорджа Арчейнбода.
 «Золото дурнів» — американський фільм 2008 року режисера Енді Теннанта.
 «Fool's Gold» — синґл гурту «The Stone Roses».